Fernando Quesada puede referirse a:

 Fernando Quesada Porto, caricaturista político;
 Fernando Quesada Sanz, doctor en Prehistoria en la Universidad Autónoma de Madrid.
 Fernando Quesada (1910-1976), escritor e historiador anarquista argentino.